Málkov può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Málkov, comune del distretto di Beroun, in Boemia Centrale
Málkov, comune del distretto di Chomutov, nella regione di Ústí nad Labem